Frederik Conrad (von) Holstein kan henvise til flere personer:

 Frederik Conrad von Holstein (1704-1749) (1704-1749) – lensgreve, officer
 Frederik Conrad von Holstein (1771-1853) (1771-1853) – officer, teaterchef
 Frederik Conrad von Holstein (1847-1929) (1847-1929) – officer og slægtsforsker